Miejscowości w USA:
 Donnelly – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Valley
 Donnelly – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stevens
Gminy w USA:
 Donnelly (ang. Donnelly Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Donnelly (ang. Donnelly Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stevens